Falkland – wieś w Szkocji
 Falkland Palace – pałac w powyższej miejscowości

Miejscowości w USA:
 Falkland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Gminy w USA:
 Falkland (ang. Falkland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt

Zobacz też 
 Falklandy